Kumpfmühle ist der Ortsname von

 Kumpfmühle (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kumpfmühle (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kumpfmühle (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Kumpfmühle (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kumpfmühle (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Kumpfmühle (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kumpfmühle (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kumpfmühle (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kumpfmühle (Obertraubling), Ortsteil der Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kumpfmühle (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kumpfmühle (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kumpfmühle (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kumpfmühle (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kumpfmühle (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Kumpfmühle (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Kumpfmühl